Friedhof St. Peter steht für:

 Petrifriedhof (Braunschweig)
 Petersfriedhof Salzburg 
Siehe auch:
 Stadtfriedhof St. Peter